Caroline hace referencia a varios artículos:

Toponimia 
 Isla Caroline, atolón coralino habitado (el más oriental en el océano Pacífico central)

Estados Unidos
 Caroline (Nueva York)
 Caroline (Wisconsin)
 Condado de Caroline (Maryland)
 Condado de Caroline (Virginia)
 Fort Caroline, primera colonia francesa permanente en Norte América, situada en Jacksonville (Florida)

Música 
 Caroline Records, discográfica musical independiente de New York, EE.UU.
 Caroline (1973), canción de Status Quo
 Radio Caroline (1964-), estación de radio de Reino Unido

Buques 
 HMS Caroline, nombre de ocho buques de la Royal Navy